Miss Pays-Bas, est un concours de beauté féminine annuel, concernant les jeunes femmes des Pays-Bas.

Les miss

Notes et références

Voir aussi 
Miss Europe
Miss Univers
Miss Monde
Miss Terre
Miss International

Pays-Bas

en:Miss Nederland